Октябрьское поле может означать:

 Октябрьское Поле — местность на северо-западе Москвы.
 «Октябрьское Поле» — станция Московского метрополитена.